Oberster Rat steht für:

 Oberster Nationaler Rat, zivile Zentralregierung von Polen (1794)
 Oberster Rat der Republik Belarus, höchstes Organ Weißrusslands (1991–1996)
 Oberster Rat der Ukraine (Werchowna Rada), das gesetzgebende Organ (Parlament) der Ukraine
 Oberster Rat für die Wiederherstellung der Demokratie (CSRD), nigrische Militärjunta
 Oberster Rat für Volkswirtschaft, sowjetisches Verwaltungsorgan (1917–1932)

Siehe auch:
 Oberster Sowjet